Ansarifard ist der Familienname folgender Personen:
 Karim Ansarifard (* 1990), iranischer Fußballspieler
 Mohammed Hassan Ansarifard (* 1962), iranischer Fußballspieler und -funktionär